Lizette Faith Cabrera (nascida em 19 de dezembro de 1997) é uma tenista australiana de ascendência filipina. Ela tem uma classificação de simples alta na carreira de No. 119, alcançada em 3 de fevereiro de 2020.

Vida pregressa
Cabrera nasceu e foi criada em Townsville por seus pais Ronnie e Maria antes de se mudar para Brisbane para treinar na National Academy. Ela tem uma irmã, Izabo e um irmão, Carl. Os pais de Cabrera são filipinos e trabalharam em um matadouro para sustentar financeiramente sua carreira.

Carreira profissional

2016
Cabrera começou o ano de 2016 na posição 1.062 no ranking. Ela conquistou seu primeiro título no circuito profissional em setembro de 2016. Sua classificação no ranking no final do ano foi a de 257ª.

2017: vitória na partida da turnê do Maiden
Cabrera recebeu um "wildcard" no Hobart International e venceu sua primeira partida do WTA Tour contra Misaki Doi na primeira rodada. No Aberto da Austrália, Cabrera fez sua estreia na chave principal de um Grand Slam graças a um "wildcard"; no entanto, ela perdeu na primeira rodada para Donna Vekic. Em setembro, Cabrera se classificou e chegou às quartas de final do Guangzhou International, derrotando o número 30 do mundo, Anett Kontaveit, na segunda rodada. Ela terminou 2017 com uma classificação individual de 135.

2018
Cabrera perdeu para Beatriz Haddad Maia na primeira rodada do Hobart International e do Aberto da Austrália na semana seguinte. Em março, ela chegou às quartas de final do ACT Clay Court International. Em abril, Cabrera se classificou para o evento WTA Tour Copa Colsanitas. Em maio, ela chegou à segunda fase das eliminatórias para o Aberto da França e em junho, à segunda fase das eliminatórias para Wimbledon. Cabrera fez sua estreia na chave principal do US Open depois de ganhar um "wildcard". Ela perdeu para Ajla Tomljanović na primeira rodada e terminou a temporada com uma classificação de simples de 230.

2019
Cabrera não conseguiu se classificar para o Brisbane International e o Australian Open, mas chegou às quartas de final do Burnie International. Em março, ela jogou no Circuito ITF nos Estados Unidos, com sucesso limitado, antes de viajar para a Europa em maio. Ela conquistou o título de duplas em Caserta, Itália com Julia Grabher e chegou às quartas de final do Troféu Manchester, perdendo para a eventual campeã Magda Linette.

Em julho, Cabrera venceu o Challenger de Granby no Canadá; este foi seu primeiro título em três anos e o maior até agora. Sua classificação melhorou para ficar entre as 200 melhores do mundo. No US Open, Cabrera perdeu na última rodada da qualificação. Em setembro, ela voltou para a Austrália e venceu em simples e duplas no Darwin International. Em outubro, ela venceu o Bendigo International e chegou à final do Playford International na semana seguinte. Esses resultados levaram Cabrera a uma classificação de 131, o melhor da carreira, superando seu recorde anterior de 134, estabelecido em outubro de 2017. Ela terminou o ano com uma classificação individual de 131.

2020
Cabrera começou a nova temporada com sua primeira quarta de final WTA desde 2017 no Hobart International, mas perdeu para Elena Rybakina. Ela também perdeu na primeira rodada do Aberto da Austrália. Ela chegou às quartas de final no Burnie International. Após esses resultados, Cabrera alcançou um novo ranking de singles, o melhor da carreira, de 119, em 3 de fevereiro de 2020.

2022
Cabrera alcançou à segunda rodada da qualificatória no Australian Open.

Ela também chegou à segunda rodada da qualificatória no US Open, onde perdeu para  Catherine Harrison que foi uma das 16 que conseguiu vaga na chave principal.

2023
Em janeiro, Cabrera chegou à semifinal de simples do W60 Burnie da ITF, quando perdeu para a eventual campeã  Storm Hunter em dois sets.

Em fevereito, Cabrera chegou às quastas de final de simples do ITF da Austrália (03A), perdendo em três sets para Misaki Matsuda.

Ligações externas

Tenistas da Austrália
Naturais de Townsville